Cristian Grabinski – calciatore argentino naturalizzato polacco
 Giuseppe Grabinski – generale polacco